Il doppio  dell'Abierto Internacional Ciudad de Cancun 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Łukasz Kubot e Oliver Marach erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Andre Begemann e Leonardo Tavares hanno battuto in finale 6–1, 6–7(6), [10–8] Greg Ouellette e Adil Shamasdin.

Teste di serie 

 Santiago González /  Travis Rettenmaier (primo turno)
 Víctor Estrella /  Eric Nunez (ritiro)

 Raven Klaasen /  Márcio Torres (primo turno) 
 Guillermo Olaso /  Pere Riba (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Abierto Internacional Ciudad de Cancún 2009